Seckau steht für:

 Seckau, Gemeinde in der Steiermark
 Abtei Seckau, Kloster in der Steiermark
 Diözese Graz-Seckau, Diözese der Kirchenprovinz Salzburg
 ein Nebenfluss der Nette in Niedersachsen

Seckau ist der Familienname folgender Personen:
 Ulrich von Seckau († 1268), Bischof von Seckau und Erzbischof von Salzburg